Pierre Bouchet peut désigner :
 Pierre Bouchet (1752-1794), un médecin français ;
 Pierre Bouchet, maire d'Annecy de 1903 à 1904.